Виласакра (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 6,0 км². Население — 627 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Vila-sacra
 Instituto de Estadística de Cataluña
 Página personal de un ex-alcalde

Муниципалитеты Жироны